Dardani peut se référer à :

Patronyme 
 La famille Dardani, famille bolonaise d'artistes du  :
 Antonio Dardani (1677-1735), peintre italien ;
 Giuseppe Dardani (1693-1753), peintre italien ;
 Luigi Dardani (1723-1787), sculpteur italien ;
 Paolo Dardani (1726-1789), peintre italien ;
 Pietro Dardani (1727-1808), peintre italien.

Anthropologie 
 Les , peuple des Balkans.

Toponyme 
 Dardani, nom albanais de la localité kosovare de Tankosić.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme